2K steht für:

 hauptsächlich im angelsächsischen Sprachraum die Zahl 2000 (K steht hierbei für kilo, nach griech. chílioi für tausend)
 2000 (Jahr), häufiger wird jedoch Y2K verwendet
 2K (Film), für die Produktion von Kinofilmen genutzten Auflösungen der Ausbelichtung der Bilder auf Filmmaterial. Nicht zu verwechseln mit 4K2K, bei dem es sich ebenfalls um eine Abkürzung im Bereich Auflösung handelt, aber für Monitore und Bildschirme benutzt wird.
 2-Komponenten-Klebstoff, ein chemisch härtender Klebstoff
 2K Games, ein Vertriebslabel des Computerspiele-Publishers Take 2 Interactive mit Sitz in Novato, Kalifornien, USA
 2K Australia, Tochtergesellschaft mit Sitz in Canberra, Australien
 2K Boston, Tochtergesellschaft mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA
 2K Czech, Tochtergesellschaft mit Sitz in Brno und Prag, Tschechische Republik
 Zweierkomplement, eine Möglichkeit, negative Zahlen im Binärsystem darzustellen
 AeroGal, ICAO-Code der ecuadorianischen Fluggesellschaft
 Meteor (Höhenforschungsrakete), Meteor 2K, ein Modell der Rakete
 OHV 1.0 L (993 cm3) 2K, eine Variante der K-Serie-Motoren von Toyota, siehe Toyota K-Serie
 VW Caddy 2K, eine Modellvariante des PKW-Modells VW Caddy
 ein Pseudonym der Band The KLF

2K